Veriora (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Põlvamaa
Veriora (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Räpina